Lahat (regentschap), een regentschap in de Indonesische provincie Zuid-Sumatra
 Lahat (onderdistrict), een gelijknamig onderdistrict in bovengenoemd regentschap